TD poate fi:

 Ciad, codul ISO 3166-1 al acestei țări (din franceză: Tchad)
 .td, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Ciad
 Trinidad-Tobago, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 <td>, element XHTML și HTML

Legături externe 
  „TD” la acronymfinder.com